Stati Uniti d'America
 Martinsville – città della Contea di Clark, Illinois
 Martinsville – capoluogo della Contea di Morgan, Indiana
 Martinsville – census-designated place della Contea di Somerset, New Jersey
 Martinsville – villaggio della Contea di Clinton, Ohio
 Martinsville – capoluogo della Contea di Henry, Virginia